Brucutu pode referir-se a:
Brucutu (histórias em quadrinhos) - personagem 
Brucutu (blindado) - Veículo blindado, usado por forças públicas, no Brasil
Brucutu (mina) - Uma mina em São Gonçalo do Rio Abaixo

Desambiguação